Canazei ima više značenja:
 Canazei, Belluno
 Canazei, Trento